thinkstep, est une société proposant conseil et logiciels dans le secteur du développement durable basée à Leinfelden-Echterdingen dans la banlieue de Stuttgart, en Allemagne. thinkstep est une entreprise spécialisée dans le domaine de l’analyse du cycle de vie et de l’ingénierie du cycle de vie. Issue à l'origine de Université de Stuttgart, thinkstep possède des filiales à l’international et entretient un réseau de partenaires commerciaux. Anciennement la société était PE International (PE étant les initiales de Peter Eyerer, son fondateur). 

thinkstep développe et commercialise un logiciel pour l’évaluation du cycle de vie appelé GaBi (un raccourci pour «Ganzheitliche Bilanz», qui signifie bilan holistique ou bilan global en allemand). thinkstep développe aussi un logiciel de management de la durabilité et de reporting environnemental nommé SoFi.

Références

Liens externes 
 
 GaBi Software
 SoFi Logiciel
 BOMcheck

Éditeur de logiciel ayant son siège en Allemagne
Pages avec des traductions non relues